

Patronyme 
Tounsi est un nom de famille notamment porté par :
 Abderrahim Tounsi (1936-2022), humoriste marocain
 Ali Tounsi (1937-2010), militaire algérien
 Hédi Tounsi (?-2016), chanteur tunisien
 Mahmoud Tounsi (1944-2001), écrivain et peintre tunisien
 Mohammed Tounsi (1918-), footballeur marocain
 Mustapha Tounsi (1939-2018), haut fonctionnaire algérien
 Stéphane Tounsi (1788-1832), sinologue et bibliothécaire français
 Tayeb Tounsi (1896-1976), militaire français

Autres 
 Bataille d'Oum Tounsi 
 El Hiwar El Tounsi, une chaîne de télévision tunisienne